Oberholzing ist der Name folgender Orte:

  Oberholzing (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Oberholzing (Gemeinde Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich